Sente kan avse:
 en indelning av valutan Loti
 en term i Go (brädspel)